Сезон 2019 стал первым в истории клуба «Мемфис 901». Команда выступает в Восточной конференции Чемпионшипа ЮСЛ, второй по рангу лиги в США и Канаде.

Чемпионат стартовал 9 марта 2019 года. Клуб принял участие в Открытом кубке США, где дошёл до четвёртого раунда.

Предсезонная подготовка 
Расписание предсезонных матчей команды было объявлено 30 января 2019 года. Первые две игры «Мемфис 901» провёл против студенческих команд университетов Мемфиса и Христианских братьев. Единственную игру за пределами штата Теннесси команда провела 24 февраля против «Сент-Луиса».

Результаты матчей

Чемпионшип ЮСЛ 

Расписание игр команды было опубликовано 18 декабря 2018 года. Сезон «Мемфис 901» начал 9 марта 2019 года домашней игрой против «Тампа-Бэй Раудис». Регулярный чемпионат, в котором будет сыграно тридцать четыре матча, команда завершит матчем на своём поле против «Луисвилл Сити». В плей-офф выйдет по десять команд из каждой конференции.

Результаты матчей

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Открытый кубок США

Состав команды 
По состоянию на 19 сентября 2019 года:

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Футбол в США